Lon steht für:
 Lón, eine Lagune im Südosten Islands 
 Lon (New Mexico), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Longitude, die geographische Länge

Lon ist der Familienname folgender Personen:
 Gert van Lon (um 1465–nach 1521), deutscher Maler

LON steht für:
 Local Operating Network 
 die internationale Zusammenfassung für alle Londoner Flughäfen:
 Flughafen London Heathrow (IATA: LHR)
 Gatwick Airport (IATA: LGW)
 London Stansted Airport (IATA: STN)
 London Luton Airport (IATA: LTN)
 London City Airport (IATA: LCY)
 London Biggin Hill Airport (IATA: BQH)
 London Southend Airport (IATA: SEN)

Siehe auch:
 Lohn
 Loon

LON